Gusano generalmente se refiere a un grupo de animales pequeños, blandos, de forma alargada y con apéndices locomotores poco destacados o ausentes. Además, puede referirse a:
 El gusano informático; en informática, un tipo de programa maligno de computadora.
 El agujero de gusano; en física, una característica topológica del espacio-tiempo.

Enlaces externos